Banya kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Pavel Banja, ort, Stara Zagora, Obsjtina Pavel Banja, 
 Chisarja (ort), Plovdiv, Obsjtina Chisarja, 
 Banya (ort i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Karlovo, 
 Banya (ort i Bulgarien, Pazardzjik), Obsjtina Panagjurisjte, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar